Милин може бити:

 Милин (презиме)
 Милин (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Милин (Мјетков), насељено мјесто у гмини Мјетков, Војводство доњошлеско, Пољска
 Милин (Крамск), насељено мјесто у гмини Крамск, Војводство великопољско, Пољска